Milk and Money (litt. « Lait et argent ») peut faire référence à :
 Milk and Money, cartoon américain de Tex Avery sorti en 1936 ; 
 Milk and Money, film américain de Michael Bergmann sorti en 1996.

Voir aussi

Milk Money, film américain de Richard Benjamin sorti en 1994.

Notes et références

Homonymie de titre